Habachgraben ist ein Gewässername:

 Habachgraben (Ohmbach), linker Zufluss des Ohmbachs (zum Glan) in Brücken, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Habachgraben (Weiße Traun), linker Zufluss der Weißen Traun nach Eisenärzt, Gemeinde Siegsdorf, Landkreis Traunstein, Bayern

Siehe auch:
 Habach (Begriffsklärung)